Erkko est une famille finlandaise connue être propriétaire du journal Helsingin Sanomat.

Membres de la famille 
 Juhana Heikki Erkko  (1849–1906), poète et dramaturge finlandais.
 Elias Erkko (1863–1888), auteur et traducteur, frère de Juhana Heikki Erkko et de  Eero Erkko

 Eero Erkko (1860–1927), homme politique finlandais, journaliste et fondateur de Päivälehti, frère de Juhana Heikki Erkko
 Eljas Erkko (1895–1965), homme politique finlandais, journaliste et propriétaire principal de Sanoma, fils d'Eero Erkko
 Patricia Seppälä (1924–2001), directeur de magazine, fille d'Eljas Erkko
 Robin Langenskiöld (1946–), fils de Patricia Seppälä
 Rafaela Seppälä (1954–), fille de Patricia Seppälä
 Aatos Erkko (1932–2012), journaliste finlandais et propriétaire principal de Sanoma, fils d'Eljas Erkko

 Eero O. Erkko (1899–1969), ingénieur chimiste, chercheur et développeur de l'industrie chimique, fils d'Eero Erkko

Arbre généalogique

Références 

Famille finlandaise